Веспасия Пола (Vespasia Polla; Vespasia Pollio; * 15 пр.н.е.) е майка на римския император Веспасиан и баба на Тит и Домициан.

Биография 
Веспасия произлиза от фамилия на конници в Нурсия. Баща ѝ Веспасий Полион е лагер-префект, брат ѝ е претор. Нейните прародители произлизат от Vespasiae до Сполетум.

Веспасия се омъжва за данъчния чиновник Тит Флавий Сабин в Авентикум, с когото има три деца, една дъщеря Флавия, която умира като дете, и двама сина Сабин и Веспасиан. След смъртта на съпруга ѝ тя не се омъжва повече.

Нейният син Сабин е приет като пръв от фамилията си в сенатa и е управител по времето на Нерон на Мизия и през 62 – 68 г. градски префект на Рим. Веспасиан става през 69 г. римски император.

Източници 

 Светоний, Vespasian 1,2 – 3; 5,2.
 Светоний, Vespasian 1,3; 2,2.
 Prosopographia Imperii Romani, V 300 (online)

Жени от Древен Рим
Флавиева династия